Hiparco
Ou ainda:
Hiparco (diálogo)
Hipparcos - satélite
Catálogo Hipparcos

Desambiguação